Mitsubishi Type 73 — компактный армейский внедорожник японской компании Mitsubishi Motors, выпускающийся с 1973 года для сил самообороны Японии. Другое название — «1/2 Ton Truck». Первоначально являлся армейским вариантом Mitsubishi Jeep. С 1996 выпускается второе поколение Type 73, созданное на базе Mitsubishi Pajero второго поколения.


Первое поколение (с 1973 по 1997 год) 

Первое поколение «Type 73» являлось армейской модификацией Mitsubishi Jeep, дальнейшим развитием лицензионной копии Jeep CJ −3B. Модель также экспортировалась в Филиппины и Вьетнам, кроме того в Новую Зеландию для гражданского использования. На всех автомобилях использовался дизельный 4-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения с механической 4-ступенчатой коробкой передач. Раздаточная коробка 2-ступенчатая.
В 1996 году появился преемник — «Type 73» второго поколения, но производство сохранялось до 1997 года.

Второе поколение 

«Mitsubishi Type 73» второго поколения выпускается с 1996 года. Как и его предшественник, он может быть оснащен различными тяжелыми пулеметами и противотанковыми гранатометами. Основой шасси стал короткобазный Mitsubishi Pajero второго поколения, даже заводские индексы перекликаются с индексами гражданских моделей. первой вышла версия с индексом V16B (согласно внутренней кодировке это расшифровывается так: Pajero (V), с рессорной подвеской (1), и двигателем 4M40 (6)).  Автомобиль оснащался 4-ступенчатой автоматической коробкой передач V4A51 (с 2004 года - V4A5A) и двухступенчатой раздаточной коробкой Super Select 4WD. В отличие от "гражданского" Pajero, для Министерства обороны применяется электрооборудование с напряжением 24В, шины Yokohama размером 215/85-18 на стальных дисках. Грузоподъёмность версии V16B составляла 440 кг, снаряженная масса - 1940 кг. Позже модель подверглась модернизации (индекс V17B), внешне модель стала отличаться отсутствием воздухозаборника на капоте для охлаждения интеркулера.

Для использования в войне в Ираке была специально разработана версия с пуленепробиваемым стеклом несмотря на то, что такое оснащение не может быть использована на любом типе боевых автомобилей из-за ограничений Статьи 9 Конституции Японии.

См. также 
Toyota Type 73 Medium Truck
Mitsubishi Jeep

Ссылки 

Военная продукция Mitsubishi